Ptéleo puede referirse a:

Ptéleo, una antigua ciudad griega de Tesalia. 
Ptéleo, una antigua ciudad griega del Peloponeso.
Ptéleo, una antigua colonia griega de Jonia.